Luitgarda, Ludgarda nebo Liutgarda (pravopis často kolísá) je ženské jméno německého původu:

  Luitgarda Franská (776?-800), franská královna, poslední manželka Karla Velikého
 Liutgarda Saská (931) (931–953), vévodkyně lotrinská
 Ludgarda Meklenburská (1260/1261–1283), kněžna poznaňská a velkopolská
 Ludgarda Meklenburská (1310 – 1362), kněžna bytomsko-kozelská
 Luitgarda ze Salzwedelu (1110?–1152), dánská královna
 Liutgarda Saská (asi 845–885), východofranská královna 
 Svatá Luitgarda (Luitgarda z Tongeren; 1182–1246), vlámská řeholnice a mystička
 Svatava Česká (Luitgarda; † po 1146), dcera českého knížete Vladislava I.